La Ligue européenne de hockey sur gazon (ou EHL pour ) est une compétition annuelle de hockey sur gazon regroupant les meilleurs clubs européens. L'arbitrage vidéo est utilisé dans cette compétition.

Déroulement du tournoi 
Le tournoi réunit 24 équipes des 12 pays les mieux classés au classement européen. Les 4 pays les mieux classés engagent chacun 3 équipes, les 4 pays suivants ( à ) engagent 2 équipes et les 4 pays suivants ( à ) engagent 1 équipe.
 Phase de poules :La première phase se déroule en 4 groupes de 3 équipes. Ces groupes rassemblent les  des 4 premiers pays (qui sont têtes de série), les  des pays classés  à  et les équipes des pays classés  à . Chaque équipe se rencontre une fois. Les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale, les  et  sont éliminés.
 Phase finale : Les 4 vainqueurs de groupe rejoignent les 12 équipes restantes ( et  des pays classés  à  et les  des pays classés  à ) dans un tournoi à élimination directe.

Dotation 

Le club vainqueur reçoit la somme de ; le finaliste reçoit  et le club finissant troisième . Le meilleur joueur du tournoi reçoit  versé par le sponsor principal de l'épreuve ABN AMRO.

Classement des pays 
Le classement des pays tient compte des points accumulés par leurs équipes lors des trois années précédentes dans les compétitions de l'Euro Hockey League et de l'EuroHockey Club Trophy.

Classement à l'issue de la saison 2016-2017.

Palmarès

Meilleur joueur

Notes et références 

 
Compétition fondée en 2007